Финал Кубка России по футболу 2013 года состоялся в субботу 1 июня на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В нём встречались московский ЦСКА (в качестве номинального хозяина) и «Анжи». Стартовый свисток прозвучал в 13:30 по Московскому времени.

Матч судил Александр Егоров из Саранска. Ему помогали Валерий Данченко из Уфы и Игорь Демешко из Химок.

Матч транслировался на телеканале «Россия-2».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 
 

Финалы Кубка России по футболу
Футбол в России в 2013 году
Матчи ФК «Анжи»
Матчи ФК ЦСКА Москва
Спортивные соревнования в Грозном
2013 год в Чечне
Июнь 2013 года
События 1 июня
Футбол в Грозном